Detta är en lista över de 200 kommunerna i departementet Alpes-de-Haute-Provence i Frankrike.

Alpes-de-Hau
Kommuner Alpes-de-Haut